Die Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen (wird auch Hunderterclub oder Klub der Hunderter genannt) listet alle weiblichen Fußballspieler auf, die laut dem Weltfußballverband FIFA (zuletzt im Januar 2011 veröffentlicht) oder Verbandsstatistiken 100 oder mehr A-Länderspiele für eine Fußballnationalmannschaft bestritten haben. Zu den derzeit 412 Fußballspielerinnen aus 43 Ländern werden jeweils der Ranglistenplatz, die Nationalität, der Kontinentalverband, die Anzahl der Länderspiele und der Zeitraum genannt, in dem sie die Spiele absolviert haben.

Rekordnationalspielerin ist die US-amerikanische Mittelfeldspielerin Kristine Lilly mit 354 Länderspielen, die 2010 ihre Länderspielkarriere nach 23 Jahren beendete und fast doppelt so viele Länderspiele bestritt wie die männlichen Rekordnationalspieler. Weitere 26 Spielerinnen haben ebenfalls mindestens 200 Spiele bestritten, darunter zwei Chinesinnen, die erst am 15. Mai 2009 von der FIFA mit 201 (Pu Wei hat danach weitere Spiele bestritten) bzw. 200 Spielen in der Hunderterliste geführt wurden, Birgit Prinz, Katrine Pedersen, Caroline Seger, Therese Sjögran, Patrizia Panico, Gemma Fay und Sherida Spitse als bisher einzige europäische Spielerinnen, die drei Kanadierinnen Christine Sinclair, Diana Matheson und Sophie Schmidt. Die ersten acht Plätze werden von Spielerinnen der CONCACAF belegt (sieben US-Amerikanerinnen und eine Kanadierin), wovon noch eine aktiv ist: die Kanadierin Sinclair. Zudem stellen die USA die meisten Spielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen.

Am 6. März 2013 machten beim Algarve- bzw. Zypern-Cup erstmals fünf Spielerinnen am gleichen Tag ihr 100. Länderspiel: Rachel Buehler (USA), Anita Pádár (Ungarn), Sophie Schmidt (Kanada), Caroline Seger und Sara Thunebro (beide Schweden).

Die UEFA ehrt seit 2015 Spielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen, darunter am 22. Oktober auch die hier noch nicht gelistete Ukrainerin Ljudmyla Pekur.

In der Kaderliste zur WM-2019 wurden erstmals vier Thailänderinnen und zudem 6 weitere Chinesinnen mit mindestens 100 Länderspielen genannt. Zwei weitere Thailänderinnen mit mindestens 100 Länderspielen wurden in der Kaderliste für die Asienmeisterschaft 2022 genannt.

Hunderterclub 
Erklärungen
 Spielerin: Noch in ihren Nationalmannschaften aktive Spielerinnen sind in Fettschrift hervorgehoben, seit mehr als sechs Monaten nicht mehr eingesetzte Spielerinnen aber kursiv gesetzt. (Bei der Sortierung werden isländische Spielerinnen nach dem Vornamen, brasilianische nach dem Spitz- oder Vornamen und chinesische sowie koreanische Spielerinnen nach dem vorangestellten Familiennamen sortiert.) Mit * gekennzeichnete Spielerinnen haben mindestens 50 Länderspieltore erzielt, mit ** mindestens 100. Mit * gekennzeichnete Spielerinnen waren auch als Nationaltrainerin bei mindestens 100 Länderspielen aktiv.
 Land: Bei Rekordnationalspielerinnen ist das Land in Fettschrift hervorgehoben.
 Verbände: Bei Rekordnationalspielerinnen ist der Verband in Fettschrift hervorgehoben.
 AFC: Asian Football Confederation (deutsch: Asiatische Fußball-Konföderation)
 CAF: Confédération Africaine de Football (deutsch: Afrikanische Fußball-Konföderation)
 CONMEBOL: Confederación Sudamericana de Fútbol – (deutsch: Südamerikanische Fußball-Konföderation)
 CONCACAF: Confederation of North and Central American and Caribbean Association Football – (deutsch: Konföderation der nord- und zentralamerikanischen und karibischen Fußballassoziation)
 OFC: Oceania Football Confederation – (deutsch: Ozeanische Fußball-Konföderation)
 UEFA: Union des Associations Européennes de Football – (deutsch: Vereinigung Europäischer Fußballverbände)
 Position: Bei der Torhüterin – wie auch bei der Abwehrspielerin, Mittelfeldspielerin und Angreiferin – mit den jeweils meisten Länderspielen weltweit ist die entsprechende Position fett hervorgehoben.
 100. Spiel: Nennt das Datum des 100. Spieles mit Link auf weitere Informationen zum Spiel (sofern vorhanden). Um zu erfahren, welche Neuzugänge es zum Beispiel im Jahr 2021 gab, die Tabelle einfach nach dieser Spalte sortieren.
 Gegner: Nennt den Gegner im 100. Spiel und ggf. den Anlass wenn es ein Turnierspiel war (AF = Achtelfinale, GS = Gruppenspiel, HF = Halbfinale, VF = Viertelfinale; AM = Asienmeisterschaft, AS = Asienspiele, Copa = Copa América der Frauen, EM = Europameisterschaft, OS = Olympische Spiele, WM = Weltmeisterschaft).
 von, bis: Nennt die Jahre des ersten und letzten Einsatzes als Spielerin in der Nationalmannschaft.

Ranglisten

200er und 300er Jubiläumsspiele 
Vier Spielerinnen, die ersten drei aus den USA sowie eine Kanadierin, haben bisher 300 oder mehr Länderspiele bestritten. 23 haben zwischen 200 und 299 Spiele bestritten, davon 12 aus Nordamerika, drei aus Asien, eine aus Südamerika und sieben aus Europa.

Siehe auch 
 Liste der Fußball-Rekordnationalspielerinnen
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Männer:
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen
 Liste der Fußball-Rekordnationalspieler
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Liste der Rekordtorschützen in Fußball-Länderspielen
 Trainer:
 Liste der Fußball-Nationaltrainer mit mindestens 100 Länderspielen

Fußnoten

Weblinks 
 Statistikseite  bei FIFA.com

!
Landerspiele Frauen
!